Alberi ima više značenja:
 Alberi, Firenze
 Alberi, Napoli
 Alberi, Parma